Rost steht für:

 Rost, Korrosionsprodukt von Eisen
 Rost (Familienname), deutschsprachiger Familienname
 Rost (Film), isländischer Film von Lárus Ýmir Óskarsson aus dem Jahr 1990
 Rost (Mondkrater), benannt nach Johann Leonhard Rost
 Rost (Zeitschrift), seit 2002 in Bukarest herausgegebene Zeitschrift
 Rost, markanter hinterer Teil des Zebras über der Schwanzwurzel
 Rost, eine kryptanalytische Methode zum Bruch der Enigma-Chiffriermaschine, siehe Rastermethode
 Rostpilze, Gruppe von Pilzen
 eine Gefiederfärbung beim Geflügel, siehe Rost (Geflügel)
 eine Eigenschaft von Kernobst, siehe Berostung
 horizontales Gitter, zum Beispiel
 eine gitterförmige Abdeckung von Bodenvertiefungen oder Auslegung von Industriebühnen und Treppen, siehe Gitterrost
 Grillrost, der zum Garen von Nahrung über einem Grillfeuer dient, siehe Grillen
 eine durchbrochene Fläche bei Feuerungsanlagen, die zur Auflage von Brennmaterial dient, siehe Rostfeuerung
 als Kurzform einen Lattenrost bzw. einen Rollrost, ein Teil des Betts
 in der Baukunde das provisorische hölzerne Stützgerüst einer Brücke, auf dem die definitive Brücke aufgebaut wird (Rostwerk)
 eine Bezeichnung für eine Vorrichtung in der Gießereitechnik, siehe Ausschlagrost
 ein Weiderost, siehe Viehgitter

Røst steht für:

 Røst, Kommune in der Fylke Nordland auf den Lofoten in Norwegen
 Røst (Schiff), Fähre der norwegischen Reederei Torghatten Nord

Siehe auch:

 Ritter Rost
 Roost
 Überm Rost